

Geografia 
 Carbonero el Mayor, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Carboneros,  comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Carbonaio, vescovo greco anatolico
 Carlos Carbonero, calciatore colombiano
 Sara Carbonero, giornalista spagnola

Altro 
 Carboneros, uno dei soprannomi con cui sono designati i tifosi del Club Atlético Peñarol, dall'Uruguay